Astro puede referirse a:

Entretenimiento y media 
 Astro (banda surcoreana), una boyband surcoreana
 Astro (cantante), miembro de la banda Británica de reggae UB40
 Astro (álbum), álbum de estudio de la banda chilena
 Astro (banda), una banda chilena de indie rock
 Astro (banda japonesa), una banda japonesa
Astros (canción de Ciro y los Persas), canción de la banda de rock argentina Ciro y los Persas

Satélites 
 ASTRO (satélite), el Vehículo de Transporte Espacial Robótica Autónoma de Operaciones, una demostración de un satélite con tecnología americana
ASTRO-A o Hinotori, un satélite astronómico solar de rayos x
ASTRO-B o Tenma, un satélite astronómico de rayos x
ASTRO-C o Ginga, un satélite astronómico de rayos x
ASTRO-E, y ASTRO-EII o Suzaku (satélite), un satélite astronómico de rayos x
ASTRO-F o Akari, un satélite de la astronomía infrarroja
ASTRO-G o VSOP-2, un proyecto de radio cancelado de satélite astronómico
ASTRO-H o Hitomi, llamado como NeXT

Ciencia y medicina 
 Objeto astronómico
 Astronomía
 Astrobiología
 Astroquímica
 Astrometría
 Astrofísica
 Astronáutica

Otros 
 Astrología